Vidange peut désigner : 
 la vidange, action de vider un réservoir, un carter et/ou un circuit de son contenu liquide ;
 vidange des latrines ;
 Vidange est un film de Jean-Pierre Mocky ;
 la Vidange est un ruisseau d'Île-de-France, affluent de l'Orge ;
 une consigne (en Belgique francophone) ;
 les déchets ou poubelles (au Québec) ;
 le débardage.